Helmut Berger (1944–) osztrák színész (Elátkozottak, Veszett kutya, Keresztapa III, Dinasztia-sorozat) 
Helmut Berger (1949–) osztrák színész (Viharos idők, Sasok és griffmadarak, Tetthely-sorozat)